La quaranta-dosena edició de la Lliga espanyola d'hoquei patins masculina, denominada en el seu moment OK Lliga, s'inicià el 2 d'octubre de 2010 i finalitzà el 27 de maig de 2011. La novetat d'aquesta edició va ser la reducció a 14 equips, i es va jugar sense la fase final del campionat (play-off), com en la temporada anterior, de manera que el primer classificat de la fase regular seria el campió de la competició. El Reus Deportiu obtingué el campionat aconseguint, d'aquesta manera, el seu 5è títol de lliga, que no aconseguia des de 1973.

Participants 

  BARCELONA Sorli Discau
  Tecnol REUS DEPORTIU
  CH LLORET
  CP VOLTREGÀ
  Moritz VENDRELL
  GEiEG
  Enrile PAS ALCOI
 
  BuyVip.Com TENERIFE
  CP VILANOVA
  Roncato VIC
  Coinasa LICEO
  NOIA Freixenet
  IGUALADA HC
  Sather BLANES

Llegenda

Fase Regular

Classificació

Resultats

Referències

Enllaços externs 
 OKcat.cat - Classificació Lliga espanyola 2010-11
 RFEP - Clasificación OK Liga 2010-11 

Lliga espanyola d'hoquei sobre patins masculina
Competicions d'hoquei sobre patins del 2010
Competicions esportives del 2011